António Sousa da Câmara ist der Name folgender Personen:

* António Sousa da Câmara (Agrarwissenschaftler) (1901–1971), portugiesischer Agrarwissenschaftler
 António Sousa da Câmara (Ingenieur) (* 1954), portugiesischer Ingenieur, Ökologe und Unternehmer